Název Pocheň mají dvě sídla v Česku:
 Pocheň (Široká Niva), část obce Široká Niva v okrese Bruntál
 Pocheň (Brumovice), část obce Brumovice v okrese Opava